Die Käserei in der Vehfreude bezeichnet:

 Die Käserei in der Vehfreude (Roman), einen 1850 erschienenen Roman von Jeremias Gotthelf
 Die Käserei in der Vehfreude (Film), eine Verfilmung dieses Romans aus dem Jahr 1958

Siehe auch:
 Gotthelf – Das Musical, Musical aus dem Jahr 2011, basiert ebenfalls auf dem Roman